Франтишек Менцл (; , дер. Либрантице Австро-Венгрия (ныне район Градец-Кралове,  Чешской Республики) — , ) — чешский и чехословацкий инженер, проектировщик.

Биография 
Родился в семье, представители которой на протяжении четырёх поколений занимались архитектурой и строительством.

С 1902 по 1939 год работал в управлении мостостроения мэрии Праги. Сторонник сооружения арочных бетонных и железобетонных мостовых конструкций.

Внёс значительный вклад в создание современного облика столицы Чехии города Праги. Тесно сотрудничал с Властиславом Гофманом. Принимал активное участие в строительстве ряда мостов через р. Влтава в Праге, в том числе:

 Главкув мост
 Манесов мост
 Тройский мост
 Либеньский мост
 Йираскув мост

Автор ряда статей и книг о строительстве мостов. Редактировал журнал «Krematorium» .

Примечания

Ссылки 
 Mencl František

Инженеры Чехии
Инженеры Чехословакии
Персоналии:Прага
Строители мостов